Little Mountain kan syfta på följande platser:

Australien 

 Little Mountain, Queensland, förort till Caloundra, Sunshine Coast,

Kanada 

 Little Mountain, British Columbia, berg,

USA 

 Little Mountain, South Carolina,  ort i Newberry County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar